HMAS Yarra ist ein Schiffsname der Royal Australian Navy nach der Stadt Yarra City:
 HMAS Yarra (1910), ein Zerstörer der River-Klasse (1910)
 HMAS Yarra (U77), eine Sloop der Grimsby-Klasse, die 1942 im Zweiten Weltkrieg südlich von Java versenkt wurde (1934–1942)
 HMAS Yarra (DE 45), ein Geleitzerstörer der River-Klasse (1957–1985)
 HMAS Yarra (M 87), ein Minensucher der Huon-Klasse (seit 2002)

Schiffsname der Royal Australian Navy